Beckhof ist der Name eines ehemaligen Bauernhofs in Bielefeld-Sennestadt, siehe Alter Beckhof

Beckhof ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Beckhof (1661–1747), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Jõgeveste (historischer deutscher Name Beckhof, später Tepelshof), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Helme im Kreis Valga
 Beckhoff, eine Unternehmensgruppe aus Verl, Deutschland